Příjmení Ferrell nese více různých osobností:

 Barbara Ferrellová (* 1947) – americká atletka
 Conchata Ferrell (1943–2020) – americká herečka
 Will Ferrell (* 1967) – americký komik, herec a spisovatel

Externí odkazy